Бокова́я — река на Украине, правый приток Ингульца.

Характеристика 
Длина реки — 74 км. Площадь водосборного бассейна — 1320 км².

Протекает по территории Кировоградской и Днепропетровской областей. Впадает в Карачуновское водохранилище, до сооружения которого впадала непосредственно в реку Ингулец.

Притоки 
Имеет правый приток — реку Боковенька. На всём протяжении в Боковую впадают различные балки, наиболее значимые из которых левые притоки — балки Баштина и Грузская.

Примечания

Источники 
 
 
 
 Ріка Бокова // Водні геосистеми Криворіжжя / І. С. Паранько, В. Л. Казаков // Фізична географія Криворіжжя: монографія / І. С. Паранько, В. Л. Казаков, О. О. Калініченко [та ін.]. — Кривий Ріг, 2015. — 223 с. — С. 112.
 

Притоки Ингульца
Реки Криворожского района
Реки Кировоградской области